FC Hegelmann este o echipă de fotbal din Kaunas, Lituania.

Participări în campionatele lituaniene

Lotul actual 
Actualizat ultima dată la 18 ianuarie 2023.''

|-----
! colspan="4" style="background:#B0D3FB; text-align:left;"|
|----- style="background:#DFEDFD"

|-----
! colspan="4" style="background:#B0D3FB; text-align:left;"|
|----- style="background:#DFEDFD"

 

|-----
! colspan="4" style="background:#B0D3FB; text-align:left;"|
|----- style="background:#DFEDFD"

Jucători notabili
  Nauris Petkevičius (2021)

Antrenori
  Dainius Šumauskas (2017);
  Vytautas Masaitis (2018–2019);
  Artūras Ramoška (2020);
  Andrius Skerla (2021–);

Note

Legături externe 
 Site Oficial
 Facebook
 Soccerway
 FC Hegelmann: alyga.lt
 Globalsportsarchive

Hegelmann